Stuart Skinner (né le  à Edmonton dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière en junior avec les Hurricanes de Lethbridge dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Le , il est échangé aux Broncos de Swift Current avec qui remporte la Coupe Ed-Chynoweth 2018. Il est choisi au troisième tour, en soixante-dix-huitième position par les Oilers d'Edmonton lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2017. Il passe professionnel en 2018 dans l'ECHL avec les Condors de Bakersfield.

Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Oilers face aux Sénateurs d'Ottawa.

Après le début de saison 2022-2023 où il affiche un dossier de 9-8-1, un taux d'arrêt de ,915 et une moyenne de buts alloués de 2,83, les Oilers lui accordent une prolongation de contrat de 3 ans. Cette entente qui entrera en vigueur en saison 2023-2024 lui rapportera une valeur de 7,8 millions $.

Carrière internationale 
Il représente le Canada en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
2022-2023 : participe au  Match des étoiles

Notes et références 

Naissance en novembre 1998
Naissance à Edmonton
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey